Spring Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Spring Hill Historic District (Connecticut), NRHP-ID 08000500
 Spring Hill Historic District (Barnstable County, Massachusetts), NRHP-ID 10000862
 Spring Hill Historic District (Middlesex County, Massachusetts), NRHP-ID 89001222